25. sezon rosyjskiej trzeciej ligi piłkarskiej (Wtoroj diwizion, oficjalna nazwa Professionalnaja Futbołnaja Liga, ПФЛ).

Do rozgrywek w pięciu grupach przystąpiło 58 drużyn, w tym zespoły rezerw niektórych klubów z wyższych klas rozgrywkowych. Zwycięzcy grup otrzymali prawo awansu do Pierwszej Dywizji.

Zachód 

|}

Liderzy:

Centrum 

|}

Liderzy:

Południe 

|}

Liderzy:

Ural-Wołga 

|}

Liderzy:

Wschód 

|}

Liderzy:

Linki zewnętrzne 
 Strona rozgrywek PFL

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Rosji
2017 w Rosji